Arcola kan syfta på:

 Arcola (fjärilar) – ett släkte fjärilar

Geografi

Italien 

 Arcola, La Spezia, kommun, Ligurien, Provincia di La Spezia,

Kanada 

 Arcola, Saskatchewan, ort,

USA 

 Arcola, Illinois, ort, Douglas County, 
 Arcola, Mississippi, ort, Washington County, 
 Arcola, Texas, ort, Fort Bend County, 
 Arcola, Virginia, ort, Loudoun County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar